Почётный гражданин города Бельцы (или Почётный граждани́н муниципия Бэлць) — высшая форма поощрения, почётное звание муниципия Бельцы, Молдавия.

Основания награждения 
Званием могут быть удостоены граждане Республики Молдова, иностранные граждане, лица без гражданства независимо от места их проживания.

Звание присваивается за особые заслуги или выдающиеся достижения в экономической, научно-технической, социальной, культурной и (или) иных сферах жизни общества, способствовавшие укреплению и развитию Бельц, росту его авторитета в республике Молдова и за рубежом.

Знаки отличия 
Лицу, удостоенному звания, вручаются диплом, удостоверение. Имя почётного гражданина заносится в Книгу Почёта муниципия Бельцы.

Статус и права почётного гражданина 
Звание почётного гражданина города Бельцы присваивается пожизненно.

Почётные граждане 
Звание присваивается с 1966 года и к 2012 году присуждено 20 гражданам. В центральной части города находится стела с портретами Почётных граждан муниципии.

 Полный список почётных граждан Бельц. В скобках указана дата решения о присвоении звания.
 Покрышкин Александр Иванович — трижды Герой Советского Союза, генерал-полковник, освободитель г. Бельцы (решение исполкома Бельцкого городского Совета от 23 февраля 1966 г. № 47).
 Мухин Василий Филиппович — Герой Советского Союза, освободитель г. Бельцы (решение исполкома Бельцкого городского Совета от 23 февраля 1966 г. № 47)
 Кожедуб Иван Никитович — трижды Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации, освободитель г. Бельцы (решение исполкома Бельцкого городского Совета от 23 февраля 1966 г. № 47)
 Шумилов Михаил Степанович — Герой Советского Союза, генерал-полковник, освободитель г. Бельцы (решением исполкома Бельцкого городского Совета от 23 февраля 1966 г. № 47)
 Середа Игорь Емельянович — Герой Советского Союза, капитан, освободитель г. Бельцы (решение исполкома Бельцкого городского Совета от 23 февраля 1966 г. № 47)
 Речкалов Григорий Андреевич — Дважды Герой Советского Союза, лётчик-истребитель, генерал-лейтенант, освободитель г. Бельцы (решение исполкома Бельцкого городского Совета от 23 февраля 1966 г. № 47)
 Шамардин Павел Зиновьевич — Герой Советского Союза, командир 33-й гвардейской мотострелковой бригады 9-го гвардейского танкового корпуса 2-1 гвардейской танковой армии (1-й Белорусский фронт), гвардии полковник, освободитель г. Бельцы (решение исполкома Бельцкого городского Совета от 24 марта 1966 г. № 93)
 Латышев, Владимир Александрович — Герой Советского Союза, гвардии лейтенант, освободитель г. Бельцы (решение исполкома Бельцкого городского Совета от 24 марта 1969 г. № 68)
 Замчалов Пётр Иванович — Герой Советского Союза, гвардии майор, корпусной инженер 9-го гвардейского танкового Уманского Краснознамённого ордена Суворова корпуса, освободитель г. Бельцы (решением исполкома Бельцкого городского Совета от 24 марта 1969 г. № 68)
 Конев Иван Степанович — дважды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза, освободитель г. Бельцы (решение исполкома Бельцкого городского Совета от 25 марта 1969 г. № 79)
 Капралов Пётр Андреевич — Герой Советского Союза, подполковник, командир 859-го стрелкового полка 294-й стрелковой дивизии 52-й армии 2-го Украинского фронта, освободитель г. Бельцы (Решением исполкома Бельцкого городского Совета от 25 июня 1970 г. № 166)
 Макеев Борис Васильевич — Герой Советского Союза, механик-водитель танка 307-го танкового батальона 107-й танковой армии 2-го Украинского фронта, старшина, освободитель г. Бельцы (решение исполкома Бельцкого городского Совета от 3 февраля 1972 г. № 35)
 Василенко Иван Андреевич — Герой Советского Союза, воевал в составе 1-й курской партизанской бригады отряда им. Железняка, освободитель г. Бельцы (решение исполкома Бельцкого городского Совета от 3 февраля 1972 г. № 35)
 Лесечко Михаил Авксентьевич — внёс большой вклад в развитие экономики г. Бельцы, оказывая постоянную помощь в строительстве троллейбусного парка муниципия (решение исполкома Бельцкого городского Совета от 15 сентября 1972 г. № 67)
 Филипп Николай Дмитриевич — ведущий специалист в области радиофизики (решение Бельцкого муниципального Совета от 03 апреля 2001 г. № 11/24)
 Волонтир Михай Ермолаевич — Народный артист СССР (решение Бельцкого муниципального Совета от 17 мая 2001 г. № 14/4)
 Вакарчук Вадим Николаевич — Чемпион Мира по тяжёлой атлетике (решение Бельцкого муниципального Совета от 30 апреля 2002 г. № 5/12)
 Тома (Фомичёва) Светлана Андреевна — Заслуженная артистка Молдавской ССР и Российской Федерации (решение Совета муниципия Бельцы от 10 апреля 2008 г.)
 Панчук Василий — Экс-примар муниципия Бельцы (решение Совета муниципия Бельцы от 31 марта 2011 г.)
 Паюл Павел —  Протоиереи церкви Святых апостолов Петра и Павла (решение Совета муниципия Бельцы от 29 марта 2012 г.)

Ссылки 
 Официальный сайт примэрии города. Почётные граждане города Бельцы .